Il cognome Monck è stato portato da alcuni personaggi storici:

 l'ammiraglio George Monck, poi duca di Albemarle, che ebbe un ruolo decisivo nella restaurazione della monarchia britannica (1608-1670)
 suo figlio Christopher Monck, militare inglese e secondo ed ultimo duca di Albemarle (1653-1688)